Proces polityczny (politologia)
 Proces polityczny (prawo)